

Chine
 Park Central (Hong Kong)

Finlande
 Parc central d'Espoo
 Parc central d'Helsinki

Japon
 Parc central de Shinjuku

Kazakhstan
 Parc central de la culture et des loisirs à Almaty

Roumanie
 Parc Central (Cluj-Napoca)

Russie
 Parc central de Krasnoïarsk

Voir aussi